Klappergasse ist der Name von

 Klappergasse (Aachen), Straße in Aachen
 Klappergasse (Rüdesheim), Straße in Rüdesheim
 Klappergasse (Sachsenhausen), Straße in Frankfurt/Main, siehe Liste der Straßennamen von Frankfurt am Main/K